Le lutécium (Lu, numéro atomique 71) possède un isotope stable,175Lu, qui représente la grande majorité du lutécium naturel, et un radioisotope à longue demi-vie, 176Lu (demi-vie de 3,78 × 1010 années). 34 radioisotopes ont été caractérisés, dont les plus stables (outre 176Lu) sont 174Lu (demi-vie de 3,31 ans), et 173Lu (1,37 ans). Tous les autres isotopes radioactifs ont des demi-vies de moins de 9 jours, et généralement de moins d'une heure. L'élément possède également 18 isomères nucléaires, dont les plus stables sont 177mLu (t1/2 = 160,4 j) et 174mLu (t1/2 = 142 j).

Lutécium naturel 
Le lutécium naturel est composé de l'isotope stable 175Lu et du radioisotope primordial 176Lu.

Table

Notes 
 Il existe des échantillons géologiques exceptionnels dont la composition isotopique est en dehors de l'échelle donnée. L'incertitude sur la masse atomique de tels spécimens peut excéder les valeurs données.
 Les valeurs marquées # ne sont pas purement dérivées des données expérimentales, mais aussi au moins en partie à partir des tendances systématiques. Les spins dont la détermination est fragile sont entre parenthèses.
 Les incertitudes sont données de façon concise entre parenthèses après la décimale correspondante. Les valeurs d'incertitude dénotent un écart-type, à l'exception de la composition isotopique et de la masse atomique standard de l'IUPAC qui utilisent des incertitudes élargies.

Références

Sources 
 Masses isotopiques à partir de :
 
 Compositions isotopiques et masses atomiques standards à partir de :
 
 
 Demi-vie, spin et données isomériques numéros des sources suivantes. 
 
 
 

Lutécium
Lutécium